III Korpus Polski w Rosji – korpus polski okresu I wojny światowej
 3 Korpus Polski – korpus Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie